

Mouvement révolutionnaire ou politique 
Le nom patriote désigne une personne animée du sentiment de patriotisme.

En Europe 
 Les « Patriotes irlandais » du  ;
 Les « Patriotes » (en néerlandais Patriotten), animateurs de la révolution batave ;
 Les « Patriotes genevois » commandés par Hugues Besançon, dont le nom est utilisé par suite pour désigner les patriotes « Huguenots », soit dans un premier temps les calvinistes, puis par suite tous les protestants.
 En Italie, le terme de patriote sert à désigner ceux qui ont lutté pour l'unification de l'Italie au .

En France 
 Les « Patriotes » : Mouvement d'opposition hétéroclite de la prérévolution française favorable à la convocation des États généraux ;
 La « presse publiciste patriote » qui durant l'année 1793 en appelle au « Salut public » ;
 Les « Sans-culottes » qui — équipés de leur seul enthousiasme — remportent la même année sans combat la bataille de Valmy contre une coalition d'armées anti-révolutionnaires ;
 Les « Résistants », pendant la période de l'Occupation allemande, durant la seconde Guerre mondiale ;
 Les Patriotes, parti politique français fondé en 2017 par Florian Philippot.

En Afrique 
 Les Jeunes patriotes, un mouvement politique ivoirien ;
 Les « Patriotes », c'est un corps paramilitaire créé en 1994 pour lutter contre les terroristes islamistes durant la « décennie noire » en Algérie.

Au Proche-Orient 
 Les patriotes juifs ou « zélotes ». le terme signifiant aujourd'hui des hommes emportés par un zèle religieux excessif et touchant au fanatisme

En Amérique 
 Les Patriots ou Insurgents de la guerre d'indépendance américaine ;
 Le Parti canadien du  puis les membres de la rébellion des Patriotes du Bas-Canada (Québec).

Culture 
  ;
 Patriote, un album de bande dessinée ;
 Patriote, un super héros de Marvel Comics ;
 Les Patriotes, un film français d'Eric Rochant de 1994 ;
 Patriotes est le titre français alternatif de Company Business de Nicholas Meyer de 1991.

Note

Voir aussi

Articles connexes